Het vrouwendubbelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats van 28 juli tot en met 5 augustus 2012. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.

Er werd gespeeld op de banen van de All England Club, de accommodatie van het Wimbledon tennistoernooi. Na het tennistoernooi van 1908 was het voor de tweede keer dat de All England Club gastheer was van het olympisch tennistoernooi. Het was het eerste tennistoernooi op gras sinds de herintroductie van het olympisch tennis op de Spelen van 1988.

De titelhouders waren de Amerikaanse zussen Venus en Serena Williams. Zij konden in 2012 hun titel verlengen door in de finale te winnen van de Tsjechen Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká.

Geplaatste teams

Toernooischema 

 INV = Invitatie olympische tripartitecommissie
 IP = ITF-plaatsing

Gouden finale

Bronzen finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel

Vrouwendubbel